Neumühle (Petersaurach), een plaats in de Duitse gemeente Petersaurach, deelstaat Beieren
 Neumühle (Schwerin), een plaats in de Duitse gemeente Schwerin, deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren